Hughes Bay (‚Hughes-Bucht‘) ist der Name folgender Buchten:

 Hughes-Bucht (Antarktika), Bucht an der Antarktischen Halbinsel 
 Hughes Bay (Antigua), Bucht im Nonsuch Sound auf Antigua